Новокузьминка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Новокузьминка — до 2008 г. название села Жана Жулдыз Железинского района Павлодарской области.

Россия 
 Новокузьминка — деревня в Ордынском районе Новосибирской области.

См. также